MQ, akronymet har flere betydninger:

 Message Queue – system fra IBM til overførsel af asynkrone beskeder.
 Merseburg-Qerfurt – område i Tyskland.
 MuseumsQuartier – en samling af bygninger, i Wien, Østrig, som huser museer, kunsthaller etc. samt er hovedkvarter for Wiener-festugen.
 MQ-9 Reaper – ubemandet fly